Larinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Larinsaari (ö i Finland), Norra Karelen, Joensuu, 
 Kosulansaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar